Stora Svansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svansjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (45,5 ha)
Stora Svansjö, sjö i Marks kommun,  (83,8 ha)
Stora Svansjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,

Se även
Svansjön (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn